Кюршнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кюршнер, Герман (более известен под фамилией Киршнер; 1910 — после 1977) — сотрудник германской военной разведки, капитан, диверсант, кавалер Железного креста.
 Кюршнер, Изидор (1885—1941) — венгерский футболист и тренер еврейского происхождения.
 Кюршнер, Йозеф (1853—1902) — немецкий театровед и редактор.